

Armi 
 Steyr TMP – pistola mitragliatrice della Steyr-Daimler-Puch (Steyr Mannlicher)

Cinema 
 TMP (The Motion Picture) - acronimo con cui è noto il film di Star Trek, Star Trek del 1979

Chimica 
 TMP – timidina monofosfato

Codici 
 TMP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Pirkkala di Tampere (Finlandia)
 tmp – codice ISO 639-3 della lingua tai mène
 TMP – vecchio codice ISO 3166-1 alpha-3 per Timor Est (da maggio 2002: TLS)

Informatica 
 tmp – percorso del Filesystem Hierarchy Standard

Altro 
 tmp – abbreviazione di temporaneo